Wielkie kłopoty – film z 1967 roku z udziałem Elvisa Presleya
 Wielkie kłopoty – amerykański film z 2002 roku